Christopher Addison ist der Name folgender Personen:
* Christopher Addison, 1. Viscount Addison (1869–1951), britischer Anatom und Politiker
 Christopher Addison, 2. Viscount Addison (1904–1976), britischer Adliger